Die 6. Etappe der Tour de France 2009 am 9. Juli führt über 181,5 km von Girona nach Barcelona. Sie enthält drei Zwischensprints und fünf Bergwertungen der 3. und 4. Kategorie. Zudem verläuft die ganze Etappe durch Spanien.

Die Etappe war durch das Wetter besonders erschwert: Regen führte dazu, dass sich um die 20 bis 40 Fahrer nicht auf dem Fahrrad halten konnten, ohne auch nur einmal zu stürzen, außerdem verloren wieder einige Top 10 Kandidaten Zeit: Haimar Zubeldia verlor 50 Sekunden, Mikel Astarloza und Denis Menchov schon über eine Minute, am schlimmsten erwischte es aber Michael Rogers. Der Australier vom Team Columbia-High Road verlor über 13 Minuten und fiel in der Gesamtwertung von Platz 16 ins Niemandsland zurück, nachdem er am Beginn des Anstiegs gestürzt war.

Aufgaben 

 46 Robert Gesink Nicht zur Etappe angetreten (Sturzfolgen 5. Etappe)

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Lloret de Mar (Kilometer 64) (19 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Sylvain Chavanel  || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Millar || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Sant Pol de Mar (Kilometer 85,5) (20 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |   David Millar  || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Cardedeu (Kilometer 132,5) (192 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Millar || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Barcelona (Kilometer 181,5) (96 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Thor Hushovd  || 35 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 30 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 26 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Gerald Ciolek || 24 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 22 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Filippo Pozzato || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Alessandro Ballan || 19 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Rinaldo Nocentini || 18 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Fabian Cancellara || 16 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 14 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Sébastien Rosseler || 11 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 16. || style="text-align: left;" |  Mark Cavendish || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 17. || style="text-align: left;" |  Jérôme Pineau || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 18. || style="text-align: left;" |  George Hincapie || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 19. || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 20. || style="text-align: left;" |  Levi Leipheimer || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 21. || style="text-align: left;" |  Linus Gerdemann || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 22. || style="text-align: left;" |  Greg Van Avermaet || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 23. || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 24. || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 25. || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Côte de Sant Feliu de Guíxols, Kategorie 4 (Kilometer 32) (120 m ü. NN; 2,0 km à 5,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Alexander Botscharow || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  David Zabriskie || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 1 Pkt.
|}

 Côte de Tossa de Mar, Kategorie 4 (Kilometer 55) (176 m ü. NN; 3,8 km à 4,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |   Stéphane Augé  || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Millar || 1 Pkt.
|}

 Côte de Sant Vicenç de Montalt, Kategorie 3 (Kilometer 98) (202 m ü. NN; 3,3 km à 5,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Millar || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 1 Pkt.
|}

 Collsacreu, Kategorie 3 (Kilometer 110) (345 m ü. NN; 4,1 km à 5,2 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Stéphane Augé || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Millar || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 1 Pkt.
|}

 Côte de la Conreria, Kategorie 4 (Kilometer 159) (330 m ü. NN; 4,7 km à 4,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  David Millar || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Rémi Pauriol || 1 Pkt.
|}

Etappe 06
200906
Sport (Girona)
Radsportwettbewerb in Barcelona

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 6